

Personnes 
Pierre Le Moyne d'Iberville était un militaire et explorateur québécois du temps de la Nouvelle-France
D'Iberville Fortier (1926-2006), diplomate canadien ;

Toponyme

Canada 

Le Mont d'Iberville est une montagne du territoire non organisé Rivière-Koksoak, région administrative du Nord-du-Québec ;
Iberville est une ancienne ville du Québec ;
Le comté d'Iberville est un ancien comté municipal du Québec ;
Iberville est une circonscription électorale provinciale du Québec dans la région de la Montérégie au Québec ;
Iberville est une rue de Montréal ;
Petit lac Iberville, un lac de la municipalité de Kiamika, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides ;
Iberville est une station du métro de Montréal ;
 Iberville est un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1854 à 1867 ;
Iberville est une ancienne circonscription fédérale du Québec (1867-1892) ;
Canton d'Iberville, canton du Québec ;Lac d'Iberville, lac du territoire non organisé de Rivière-Koksoak, région administrative du Nord-du-Québec ;Zec d'Iberville, une zone d'exploitation contrôlée (zec), de la municipalité de Longue-Rive, dans la municipalité régionale de comté (MRC) La Haute-Côte-Nord, dans la région administrative de la Côte-Nord.

 États-Unis d'Iberville est une ville du MississippiIberville est une localité (paroisse) située en Louisiane (États-Unis).Rivière d'Iberville est l'ancien nom du bayou Manchac

 Variantes Sainte-Brigide-d'Iberville est une municipalité du QuébecHyberville (Iberville de 1434 à 1715; Yberville en 1877; Hyberville en 1953), hameau à Thil-Manneville, Normandie

Autres
D'Iberville, série télé de 1967Saint-Jean—Iberville, ancienne circonscription fédérale du Québec (1896-1935)Saint-Jean—Iberville—Napierville''', ancienne circonscription fédérale du Québec (1935-1968)